Sergei Starostin ist der Name folgender Personen:

*Sergei Anatoljewitsch Starostin (1953–2005), russischer Linguist
Sergei Nikolajewitsch Starostin (* 1956), russischer Jazzmusiker